

Села:
 Попове — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Попове — Полтавська область, Миргородський район
 Попове — Полтавська область, Полтавський район

 Попове — колишнє село Новгород-Сіверського району, Чернігівської області (зняте з обліку 10 червня 2011 року)
Залізниця:
 Попове — зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці